Loka je lahko:
 Loka, močvirnat svet ob vodi 
 Loka, raven zavesti v hinduizmu

 ime več naselij:
 v Sloveniji
 Loka, občina Koper
 Loka, občina Starše
 Loka, občina Šentjernej
 Loka, občina Tržič
 Loka pri Dobrni, občina Dobrna
 Loka pri Framu, občina Rače-Fram
 Loka pri Mengšu, občina Mengeš
 Loka pri Zidanem Mostu, občina Sevnica
 Loka pri Žusmu, občina Šentjur pri Celju
 Banja Loka, občina Kostel
 Bosljiva Loka, občina Osilnica
 Mala Loka, občina Domžale
 Mala Loka, občina Trebnje
 Mala Loka pri Višnji Gori, občina Grosuplje
 Nemška Loka, občina Kočevje
 Škofja Loka, občina Škofja Loka
 Velika Loka, občina Grosuplje
 Velika Loka, občina Trebnje
 Volkova Loka, severni predmestni predel Trbovelj

 v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem
 Loka, pri Glinjah, nem. Laak, mestna občina Borovlje
 Loka, pri Vetrinju, nem. Lak, mesto Celovec

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška